Радиа́тор ( — «излучатель») — устройство для рассеивания тепла в воздухе (излучением и конвекцией), воздушный теплообменник.
 Радиатор — отопительный прибор;
 Масляный радиатор — электрический радиатор отопления, заполненный маслом;
 Газовый радиатор — вид газового обогревателя;
 Радиатор — часть системы охлаждения двигателя. На тепловозах аналогичное устройство называется «холодильником»;
 Радиаторная решётка — декоративная решётка, закрывающая радиатор;
 Радиатор — устройство для рассеивания тепла, необходимое для поддержания теплового режима электронных приборов (полупроводниковых приборов, электронных ламп и т.д.);
 Радиатори — вид макаронных изделий.

Литература 
 
 
 
 
 
 

Теплотехника